Triplet Lwa – mała grupa galaktyk w konstelacji Lwa

Miejscowości w USA:
 Triplett – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
Gminy w USA:
 Triplett (ang. Triplett Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton